Herrgottsruh ist der Name folgender Christus in der Rast gewidmeter Kirchengebäude:

 Wallfahrtskirche Herrgottsruh (Friedberg)
 Herrgottsruhkapelle (Haldenwang)
 Ruhe-Christi-Kapelle (Hechingen)
 Unseres Herren Ruh (Herretshofen)
 Herrgottsruhkapelle (Lauingen)
 Herrgottsruhkapelle (Mickhausen)
 Wallfahrtskirche Heilig Kreuz (Unseres Herrn Ruh) Mindelaltheim
 Herrgottsruhkapelle (Mindelheim)
 Ruhe-Christi-Kirche Rottweil
 Herrgottsruhkapelle (Schwäbisch Gmünd)